Today:

 Today (альбом) — альбом американского певца Элвиса Пресли.
 Today (группа) — американская R&B вокальная группа образованная в 1988 году. 
 Today (песня) — песня группы Jefferson Airplane.
 Today (программа) — американское утреннее ежедневное телешоу на канале NBC.

 USA Today — первая общенациональная ежедневная газета в США.
 Physics Today — научный журнал, издаваемый Американским институтом физики.